Józef Waluk (1911-1979) – generał brygady Ludowego Wojska Polskiego 
 Józef Waluk (ur. 1921) – inżynier budownictwa, docent, pracownik Politechniki Wrocławskiej